Melges ist der Familienname der folgenden Personen:

 Harry Melges (* 1930), US-amerikanischer Segler
 Thomas Melges (* 1969), deutscher Ruderer

Melges bezeichnet außerdem:

 Melges 24, von Harry Melges entworfene internationale Bootsklasse